Junge Dornen ist der Titel
 des Romans To Sir, With Love von E.R. Braithwaite
 des Films nach dem Roman, siehe Junge Dornen (Film)